Забитица — небольшая река в Любытинском районе Новгородской области России. Правый приток Мсты.

География и гидрология 
Берёт начало в небольшом болотном озере в малонаселённой местности к северо-западу от посёлка городского типа Любытино, на территории которого справа впадает во Мсту в 220 км от устья последней, длина реки 16 км.

На реке расположена деревня Николаевка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мста без р. Шлина от истока до Вышневолоцкого, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200212102000021169
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002079
 Код бассейна — 01.04.02.002
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Любытинского района
Притоки Мсты